Rhythm of the night (album van DeBarge), een muziekalbum uit 1985 van de Amerikaanse R&B-band DeBarge
 Rhythm of the night (nummer van DeBarge), een single uit 1985 van de Amerikaanse R&B-band DeBarge
 Rhythm of the Night (Alex C), een single uit 2002 van Alex C ft. Yasmin K.